Rosella – variante del nome proprio Rosa
 Rosella cremisi – uccello della famiglia degli Psittaculidi
 Rosella verde – uccello della famiglia degli Psittaculidi
 Diocesi di Rosella –  diocesi soppressa e sede vescovile titolare della Chiesa cattolica